Il gruppo della djerfisherite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della djerfisherite 
 Bartonite
 Djerfisherite
 Owensite
 Thalfenisite

Note

Collegamenti esterni 
 

Djerfisherite